Пиджа́к:

 Пиджак — предмет одежды.
 «Пиджак» — американо-немецкий фильм, триллер.
 Пиджак — прозвище белорусского футбольного тренера Олега Кононова.
 «Пиджак» — выпускник вуза с военной кафедрой в СССР/РФ, призванный в армию (на флот) офицером. В СССР срок службы таких лиц с 1967 г. составлял два (на флоте – три) года, поэтому также использовалось понятие «двухгодичник» (реже «трёхгодичник»).